Tarshis ist der Familienname folgender Personen:
 Ellis Tarshis (* ?), kanadischer Tennisspieler
 Lorie Tarshis (1911–1993), kanadischer Ökonom
 Stanley Tarshis (* 1937), US-amerikanischer Turner

Siehe auch: Tarsis, Tarschisch